Yoro peut désigner :
 le département de Yoro, un département du Honduras ;
 Yoro, la capitale du département de Yoro au Honduras ;
 l'ère Yōrō, une ère du Japon ;
 Yōrō, un district rural du Japon ;
 Yōrō, un bourg du Japon ;
 Yōrō, une île des îles Ryūkyū au Japon ;
 Yoro Dyao, le premier historien sénégalais ;
 Yoro Kone, un militaire et diplomate sénégalais ;
 Yoro, une commune du Mali, dans le cercle de Koro et la région de Mopti ;
 Yoro, une commune rurale du Burkina Faso.

Homonymie de toponyme